Romeny ist der Name von:

 Edlef Romeny (1926–2017), niederländischer Glaser und Maler 
 Ole Romeny (* 2000), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch
 Romeny-sur-Marne
 Romery
 Romenay